Flottsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Flottsjön (Hanebo socken, Hälsingland), sjö i Bollnäs kommun,  (34,4 ha)
Flottsjön (Hassela socken, Hälsingland), sjö i Nordanstigs kommun,  (24,2 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn